Emilianópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Emilianópolis (ort), São Paulo, 
 Emilianópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar